Tigrè – etnia africana residente fra l'Eritrea ed il Sudan
 Tigrè – kilil (regione) dell'Etiopia
 Tigrè – lingua semitica parlata nell'Africa orientale
 Tigrè – una delle vecchie province dell'Etiopia

Pagine correlate 
 Tigre (disambigua)

Altri progetti